Ethan puede referirse a:

Ethan (nombre)

Personas
Ethan Hawke, actor, escritor y director estadounidense.
Ethan Carter III, luchador profesional y actor estadounidense.
Ethan Suplee, actor estadounidense.
Ethan Allen, soldado estadounidense. 
Ethan Van Sciver, artista estadounidense de cómics. 
Ethan Cohn, actor estadounidense.
Ethan Mitchell, deportista neozelandés.
Ethan González, futbolista colmbiano.
Ethan Cutkosky, actor estadounidense.
Ethan Gutmann, investigador, defensor de derechos humanos, sinólogo y escritor estadounidense.
Ethan Phillips, actor estadounidense. 
Ethan Peck, actor estadounidense. 
Ethan Place, francotirador estadounidense. 
Ethan Horvath, futbolista estadounidense.
Ethan Wragge, jugador de baloncesto estadounidense.
Ethan Nadelmann, activista estadounidense.
Ethan Finlay, futbolista estadounidense. 
Ethan Zuckerman, bloguero y ciberactivista estadounidense.
Ethan Sonis, futbolista estadounidense de origen argentino.

Personajes
Ethan Rom, personaje ficticio de la serie de televisión estadounidense Lost.
Ethan Hunt, personaje principal de la serie de películas de Misión: Imposible. 
Ethan Scott, personaje ficticio de la serie de televisión australiana Hollyoaks.

Otros
Ethan de Athos, novela de ciencia ficción de Lois McMaster Bujold. 
Ethan Frome, novela de Edith Wharton de 1911.  
Ethan (Dakota del Sur), pueblo estadounidense de Dakota del Sur.